Hamdi Harbaoui (Bizerte, 5 januari 1985) is een voormalig Tunesische voetballer die ook de Belgische nationaliteit heeft. Hij speelde tot 2021 voor Royal Excel Moeskroen.

Carrière
De carrière van Harbaoui begon in zijn geboorteland bij Espérance Sportive de Tunis, waar hij ook zijn opleiding genoot. In 2008 haalde Excelsior Moeskroen hem naar België. Op het einde van het seizoen verkaste Harbaoui naar derdeklasser CS Visé. In 2010 veroverde hij met de club de titel in Derde Klasse B.

In de zomer van 2010 verliet de Tunesiër Visé en verhuisde naar tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven, waar hij een belangrijke pion werd in het elftal van trainer Ronny Van Geneugden. Met deze club won hij de kampioenstitel in Tweede Klasse. Harbaoui sloot het seizoen af als topschutter. In juni 2011 versierde hij een transfer naar Sporting Lokeren. Hij maakte zijn debuut voor Lokeren met een invalsbeurt van dertig minuten in de eerste competitiewedstrijd van de Jupiler Pro League tegen SV Zulte Waregem (eindstand 0-0).
Op 24 maart 2012 maakte Harbaoui zich onsterfelijk in Lokeren door in de 78ste minuut van de bekerfinale tegen KV Kortrijk de 0-1 op het bord te zetten.

Tijdens de wintermercato van het seizoen 2013-2014 wou Harbaoui een transfer forceren maar dit draaide op niets uit ondanks een lucratief bod van Chinese topclub Guangzhou R&F. Zes maanden later verkaste de spits naar Qatar SC.

Harbaoui keerde niet veel later terug naar Sporting Lokeren. Daar werd de Tunesische spits met open armen ontvangen, omdat de club kampte met een gebrek aan scorend vermogen. In 2016 was hij een vaste waarde in het team van Georges Leekens.

Statistieken

Palmares

Tunesisch voetballer
Belgisch voetballer